Соревнования по тхэквондо на летних Олимпийских играх 2016 года пройдут с 17 по 20 августа на «Арене Кариока 3» в Олимпийском парке в районе Барра-да-Тижука. 128 спортсменов разыграют восемь комплектов медалей: по 4 у мужчин и женщин.

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Квалификация

Место проведения

Ссылки 
 Тхэквондо на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года